Buchach ist der Name folgender Orte:

 Buchach (Gemeinde Dorfbeuern), Ortschaft in der Gemeinde Dorfbeuern, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Buchach (Gemeinde Kötschach-Mauthen). Ortschaft in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Buchach (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern